Metabolizm – reakcje chemiczne, zachodzące w żywych komórkach, stanowiący podstawę wszelkich zjawisk biologicznych
 Metabolizm jako styl architektoniczny, powstały w drugiej połowie 70. XX wieku w Japonii
 Metabolizm energetyczno-informacyjny – proces wymiany energii i informacji między żywym ustrojem a środowiskiem, przy zachowaniu własnej struktury
 Metabolizm informacyjny, czyli proces wymiany informacji żywego ustroju z otoczeniem